Gambier puede referirse a:

 Gambier (Argentina), localidad de la Argentina.
 Gambier (Ohio), localidad del estado de Ohio, Estados Unidos.
 Gambier (Polinesia Francesa), comuna de la Polinesia Francesa.
 Estación Gambier, estación de trenes abandonada de La Plata, Argentina.
 Islas Gambier, archipiélago del Océano Pacífico.
 Islas Tuamotu-Gambier, división administrativa de Tahití.
 Mount Gambier, ciudad del estado de Australia Meridional, Australia.